Госуда́рственный гимн Респу́блики Белару́сь «Мы, белору́сы» () — один из официальных символов Белоруссии наряду с гербом и флагом. Музыка написана Нестором Соколовским, в 1955 году, уже после смерти автора, она была утверждена в качестве гимна Белорусской ССР. Автором текста гимна Советской Белоруссии являлся Михась Климкович. В 2002 году текст Климковича был переработан Владимиром Каризной с учётом новых реалий.

Белоруссия является одним из трёх бывших советских государств, наряду с Таджикистаном (Гимн Таджикистана) и Узбекистаном (Гимн Узбекистана), которые используют для современного гимна музыку своего советского гимна. Остальные бывшие советские республики приняли в качестве музыки своего нового гимна другие мелодии (включая Россию, которая с декабря 2000 года использует для своего гимна мелодию гимна СССР).

Выбор гимна 
Для выбора гимна 2 января 2002 года была создана конкурсная комиссия во главе с президентом Республики Беларусь. Комиссии было представлено пять вариантов гимна, и было принято решение провести опрос общественного мнения. 6–9 июня 2002 года версии гимна, представленные на конкурсе, транслировались по телевидению и радио, и были опубликованы в газете «Советская Белоруссия». Граждане могли высказывать своё мнение при помощи телефонного голосования, а также оставлять комментарии по почте.

Результаты опроса были следующими:

Гимн «Красуй, Беларусь» являлся переработкой предложенного в 1992 году варианта гимна «Жыві, Беларусь», на слова В. Некляева и музыку В. Раинчика. В трёх других вариантах гимна была использована музыка гимна БССР Н. Соколовского, а вариант В. Каризны использовал и элементы текста гимна БССР, написанного М. Климковичем.

Конкурсная комиссия рекомендовала гимн «Мы, беларусы — мірныя людзі...» на слова В. Каризны, обосновав это тем, что большинство граждан (50271 голос из 113254) предпочло музыку Н. Соколовского.

Текст 
С 1994 до 2002 года гимн «Мы, белорусы» исполнялся в официальных церемониях без слов. В 2002 году текст М. Климковича был переработан В. Каризной и принят в качестве Государственного гимна Республики Беларусь.

Текст гимна Республики Беларусь 
Слова М. Климковича, В. КаризныМузыка Н. Соколовского

Ноты

Гимн Белорусской ССР 

В среде белорусских национал-демократов в 1920-х годах был распространён гимн, впоследствии получивший название «нацдемовский». В разгар репрессий гимн был признан враждебным советскому государству.

Выдержки из Приказа № 108 от 3 ноября 1939 года (проект) Нач. Главного Управления по делам литературы и издательств (Главлит БССР):
«Восьмое марта. Сборник (на евр. яз.). Составитель Я. Рубенчик. — Белгиз. — Минск. — 1926. В сборнике имеется раздел „Новые времена — новые песни“. На первом месте в этом разделе идет нацдемовский белорусский „гимн“, на втором — „Интернационал“. В этот же раздел входит и бульварная песенка „Кирпичи“ (стр. 52). У составителя пролетарский международный гимн, нацдемовский „гимн“ и бульварная песенка политически равноценны. На стр. 63 — идеализация Троцкого… Пионерские песни. Составлено и редактировано литгруппой „Юнгер Арбейтер“. — Белгиз. — 1927. На первом месте в сборнике помещен нацдемовский „белорусский гимн“…. Нач. Главлита БССР Фролов».
Официальный гимн был впервые представлен перед жюри в 1944 году. Однако понадобилось 11 лет, прежде чем он был официально принят. Исполнен впервые гимн был 24 февраля 1955 года.

Текст гимна Белорусской ССР 
Слова М. Климковича
Музыка Н. Соколовского

Гимн Белорусской Народной Республики 

В качестве гимна Белорусской Народной Республики, провозглашённой 25 марта 1918 года и прекратившей своё существование в декабре 1918 года, политическими организациями белорусской эмиграции использовался марш «Мы выйдзем шчыльнымі радамі» (), также известный как «Ваяцкі марш» (). Марш был принят в качестве гимна в 1920 году. На момент его написания республика уже де-факто прекратила своё существование, а руководство БНР уже находилось в изгнании.

В 1991 году, после обретения Белоруссией независимости, выдвигались предложения сделать «Воинский марш» гимном Белоруссии наряду с восстановлением герба «Погоня» и бело-красно-белого флага в качестве государственных символов. В качестве альтернативного варианта гимна тогда же рассматривался полонез Огинского.

Примечания

Комментарии

Источники

Ссылки 

 Музыка гимна (без слов) mp3
 Гимн Республики Беларусь (сайт президента Республики Беларусь)
 указ о гимне № 350, 2002
 Партитура гимна для фортепьяно

Государственные символы Белоруссии
Белоруссии
Песни 1955 года
Песни на белорусском языке
Песни Белоруссии
Статьи с эдитнотисом об осторожности при редактировании